Натуральне число 203
 203 рік до нашої ери
 203 рік нашої ери